

Geografia

Austria 
 Bernstein – gmina targowa w kraju związkowym Burgenland, w powiecie Oberwart

Niemcy 
 Bernstein – dzielnica Windischeschenbachu
 Bernstein – dzielnica Wunsiedel
 Bernstein am Wald – dzielnica Schwarzenbach am Wald

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Pełczyce

Osoby 
 Aleksandr Bernstein – rosyjski lekarz
 Carl Bernstein – amerykański dziennikarz
 Daniel J. Bernstein – amerykański matematyk
 Eduard Bernstein – niemiecki ideolog
 Elmer Bernstein – amerykański kompozytor
 Felix Bernstein – niemiecki matematyk
 Georg Heinrich Bernstein – niemiecki teolog
 Ignacy Bernstein – polski bibliotekarz
 Józef Bernstein – polski lekarz narodowości żydowskiej
 Józef Bernstein – działacz komunistyczny 
 Karol Bernstein – polski księgarz
 Leonard Bernstein – amerykański kompozytor
 Lewis Bernstein-Namierowski – działacz syjonistyczny
 Ossip Bernstein – francuski szachista
 Perec Bernstein – izraelski polityk
 Sid Bernstein – amerykański producent muzyczny
 Siergiej Bernstein – rosyjski matematyk

Inne 
 Bernstein – pałac
 Bernstein – zespół muzyczny 
 (4476) Bernstein – planetoida

Zobacz też 
 Crash & Bernstein